Bygraves ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Bygraves (1931–2012), jamaikanischer Boxer
 Max Bygraves (1922–2012), britischer Entertainer